Animecon es el nombre de diversas convenciones de animé:
 AnimeCon en Brasil.
 AnimeCon en Finlandia.
 AnimeCon en Países Bajos.
 AnimeCon en Eslovaquia
 AnimeCon en San José, California de 1991 (que se dividió en Anime Expo y Anime America).
 AnimeCon en Louisville, Kentucky.
 AnimeCon en Liverpool de 2001.

Otros usos incluye:
 "animecon" y "anime con" son abreviaciones comunes para "anime convention".
 AnimeCons.com, una página web sobre convenciones de animé.